Arbeiterrat steht für:

 Arbeiter- und Soldatenrat
 Arbeiter- und Bauernrat in der Sowjetunion, siehe Rat der Arbeiter-und-Bauern-Verteidigung
 Betriebsrat in einem Unternehmen

Siehe auch:
 Räterepublik, politisches System